Devolution (lat. devolvere, ‚hinabrollen‘ oder sinngemäß ‚abwälzen‘) steht für:

 den Übergang eines Herrschertitels oder eines erblichen Adelstitels an einen Nachfolger, siehe Thronfolge
 die Übertragung administrativer Funktionen vom Souverän an Gebietskörperschaften, siehe Devolution (Staatsrechtslehre)
 etwa im Vereinigten Königreich, siehe Devolution (Vereinigtes Königreich)
 den Übergang eines Verfahrens an eine höhere Gerichtsinstanz durch Einlegen eines Rechtsmittels, siehe Devolutiveffekt
 den Übergang einer Verwaltungssache an eine übergeordnete Behörde, siehe Devolutionsantrag
 in Zusammenhang mit kulturellem Wandel die Aufgabe von Kulturelementen

Siehe auch:

 Devolutionsrecht
 Devolutionskrieg (1667–1668), militärischer Konflikt zwischen Spanien und Frankreich